Эхтирам Дидей оглы Даришов (; род. 28 декабря 1988, Зарна, Азербайджанская ССР) — азербайджанский боец смешанных единоборств. Чемпион мира, победитель Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы, многократный чемпион Азербайджана, победитель и призёр международных турниров по универсальному бою, панкратиону.

Биография 

Эхтирам Даришов родился 28 декабря 1988 года в цахурском селе Зарна, Гахского района Азербайджанской ССР. С 1996 по 2007 года обучался в средней общеобразовательной школе имени Сохраба Алиева родного села. С 2012 по 2017 года был студентом факультета единоборств Азербайджанской государственного университета физической культуры и спорта. В 2008-2009 годах проходил воинскую службу в рядах вооруженных сил Азербайджана. 20 мая 2014 года получил звание мастера спорта по панкратиону. Женат, имеет одного сына.

Спортивная карьера 
В 2001 году, будучи учеником 5 класса, Эхтирам Даришов начал заниматься вольной борьбой в ДЮШС города Гах. В 2006 году приступил к занятиям борьбы без правил. Участвовал в соревнованиях по кунг-фу и универсальных боях. В 2007 году, уже живя в Баку, стал заниматься рукопашным боем в спортивном клубе под руководством заслуженного тренера Дульгяра Аскерова. Данный тренер является также наставником спортсмена и в панкратионе, которым Даришов начал заниматься в 2010 году. После службы в армии в 2008-09 годах вновь приступил к занятиям рукопашным боем. 1 января 2010 года, сдал экзамен и получил пояс первой категории по рукопашному бою. Является членом сборной Азербайджана по панкратиону. Представляет спортивный клуб «Нефтчи» Баку.

Интересные факты 
Эхтирам Дарышов был одним из факелоносцев в городе Гах, уроженцем которого он является, во время эстафеты огня первых Европейских игр 2015 года, прошедших в столице Азербайджана Баку.

Достижения

Чемпионаты и кубки мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Ehtiram Darishov Greece Pankration World Championship 2010

Бойцы смешанных единоборств Азербайджана